Det perfekta brottet kan syfta på:

 Det perfekta brottet (1933) – amerikansk film med manus av Ben Hecht och med Lee Tracy och Mae Clarke i huvudrollerna, originaltitel: Turn Back the Clock
 Det perfekta brottet (1937) – fransk film i regi av Marcel Carné, originaltitel: Drôle de drame
 Slå nollan till polisen – amerikansk film från 1954 i regi av Alfred Hitchcock, titel i Finland: Det perfekta brottet, originaltitel: Dial M for Murder
 Det perfekta brottet (1991) – amerikansk film med Lou Diamond Phillips och Clancy Brown i huvudrollerna, originaltitel: Ambition